C'est de l'or est une chanson de Jenifer extraite de son second album studio, Le Passage (2004). Le morceau est sorti en tant que troisième single de l'album le . Le clip a été réalisé par Fabrice Begotti. Ce single se vend à 50 000 exemplaires.

Liste des titres

Crédits 
 C'est de l'or
Publié par Gioca Music et Gofinho Music
Basse - Calogero
Batterie et percussion - Christophe Dubois
Claviers - Idriss El-Mehdi Benani
Guitare - Olivier Marly
Enregistré par Étienne Colin au Studio Gang
Assistant - Florian Lagatta
 Chou boup
Publié par MNM Productions et Universal Music Publishing France
Basse - Laurent Vernerey
Batterie - Abraham Laboriel Jr.
Claviers et guitares - KBros et Maxim Nucci
Direction des cordes - Simon Hale
Guitares additionnelles - Mikko Paavola
Enregistré par Jean-Paul Gonnod au Studio Plus XXX, Paris
Enregistré par KBros à KBros Studio, Stockholm
Enregistré par Stéphane Lévy-B au Studio Méga, Suresnes

Notes et références 

Single musical sorti en 2005
Chanson interprétée par Jenifer
Single publié par Mercury Records